

Patronyme 

 David Sinton (1808 - 1900), capitaine d'industrie américain ;
 David Sinton Ingalls (1899 - 1985), aviateur américain, héros de la Première Guerre mondiale, petit-fils du précédent.

Toponyme 
 Sinton, ville du Texas, nommée ainsi en honneur de David Sinton.